Секст Но́ний Квинтилиа́н :
 Секст Ноний Квинтилиан — римский консул 8 года
 Секст Ноний Квинтилиан — римский консул-суффект 38 года, сын предыдущего